Krokuttjärn kan syfta på:
Krokuttjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Krokuttjärnen (Näs socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn